Marjolein (voornaam), een meisjesnaam
 Marjolein (Origanum), een geslacht uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae)
 Echte marjolein (Origanum majorana)
 Wilde marjolein (Origanum vulgare)
 Marjolein-klasse, een klasse van plantengemeenschappen